Деникин —  русская фамилия. Известные носители:

Деникин 
 Деникин, Антон Иванович (1872—1947) — русский военачальник, генерал-лейтенант, один из главных руководителей (1918—1920 гг.) Белого движения в годы Гражданской войны, военный документалист и мемуарист.
 Деникин, Виктор Иванович (род. 1952) — подполковник российской армии, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном Федеральном округе. Правнук родного брата Ивана Ефимовича Деникина.
 Деникин, Иван Ефимович (1807—1885) — отец А. И. Деникина.

Деникина